Maíz Blanco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Maíz Blanco (södra Motozintla kommun), Chiapas, 
 Maíz Blanco (norra Motozintla kommun), Chiapas, 
 Maíz Blanco, La Grandeza, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar